ZW10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 779 амінокислот, а молекулярна маса — 88 829.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, транспорт між ендоплазматичним ретикулумом і апаратом Гольджі, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, хромосомах, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки